Сезон 2003/2004 — 75-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 104-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike.

Состав команды

Основной состав

Молодёжный состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  48 500 000

Пришли в аренду

Ушли из клуба 

Общие доходы:  0

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.Третий гол Роналдиньо против Пухова, 8:0 (?) - автора передачи не видно.Гол Савиолы против Паниониса, 2:0 (?) - невозможно разглядеть автора передачи.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.Все матчи, кроме 1/16 финала Кубка Испании.

|}

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.Все матчи, кроме 1/32, 1/16 и 1/4 финала Кубка Испании.

|}

Наиболее частый стартовый состав 
По схеме 4-3-3

|}

По схеме 4-2-3-1

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок УЕФА

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

Кубок Испании

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

2003/2004
Барселона